Manrique peut désigner :

Patronymes 

  (1793-1823), militaire de l'indépendance du Venezuela, général
 
 Alejandro Celestino Toledo Manrique (1945) : homme politique péruvien. Président du Pérou du  au  ;
 Alfonso Manrique de Lara y Solís (ca. 1471-1539) : cardinal espagnol ;
 Álvaro Manrique de Zúñiga (?-1590) : septième vice-roi de Nouvelle-Espagne ;
 Ángel Manrique (1577-1649), historien cistercien et évêque catholique ;
 César Manrique (1919-1992), peintre et sculpteur espagnol ;
 Jorge Manrique (1440?–1479), poète espagnol ;
 Francisco Rico Manrique (1942-), philologue espagnol, professeur à l'université autonome de Barcelone et membre de l’Académie royale espagnole.
 Pedro Fernández Manrique (ca. 1500-1540) : cardinal espagnol.

Toponymes

Passerelle Jorge-Manrique : pont de la ville de Murcie.

Manrique : capitale de la paroisse civile de Manuel Manrique de la municipalité d'Ezequiel Zamora dans l'État de Cojedes.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme